Le Train fantôme est la treizième histoire de la série Marc Dacier d'Eddy Paape et Jean-Michel Charlier. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis est publiée sous forme d'album en 1976.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1976
Histoire de Marc Dacier
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1967